Ajattara peut désigner :
 Ajattara, un groupe finlandais de black/doom metal ;
 Ajattara, un personnage de la mythologie finlandaise.